WCCO est un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis pouvant faire référence à :
 WCCO (AM), station de radio (830 AM) basée à Minneapolis, au Minnesota ;
 , station de télévision du réseau CBS basée à Minneapolis, au Minnesota ;
 WCCO-FM, ancien indicatif, de 1969 à 1983, de la station de radio  (102.9 FM) basée à Minneapolis.